Mohamed Lamouri  (1929-1959) militant du FLN.
 Mohamed Lamouri (1983) chanteur de raï.

